KS, Ks eller ks har flere betydninger:
 Ks (syrestyrkekonstant)
 Konservative Studerende - borgerlig studenterorganisation
 Forbundet Kommunikation og Sprog – faglig organisation for kommunikatører og sprogfolk
 Københavns Sporveje – tidligere selskab ejet af Københavns Kommune